Демарио Дуэйн Уайт-младший (, 22 сентября 1991, Мемфис, Теннесси, США), более известный по сценическому псевдониму Moneybagg Yo — американский рэпер и автор песен. В октябре 2016 года он подписал контракт с лейблом звукозаписи Yo Gotti, Collective Music Group (CMG), а также с N-Less Entertainment и своим собственным лейблом Bread Gang Music Group. Его первые два проекта, дебютировавшие в топ-20, Federal 3X и 2 Heartless, дебютировали под № 5 и № 16 в Billboard 200. Его самая высокая позиция в чарте Billboard 200 — A Gangsta’s Pain, дебютировавший на 1-м месте в 2021 году.

Проблемы с законом 
14 марта 2016 года, во время своей вечеринки по выпуску CD, Moneybagg Yo был арестован по обвинению в незаконном обороте и торговле наркотиками вместе с 27 другими участниками Club Masarati. 19 августа 2017 года Moneybagg Yo, по сообщениям, стал участником стрельбы на остановке Нью-Джерси Тёрнпайк.

Личная жизнь 
Moneybagg Yo и Megan Thee Stallion недолго встречались в 2019 году, после чего расстались в октябре того же года. Недавно он начал встречаться с Ари Флетчер.

В 2018 году Moneybagg Yo принял ислам. Он молится пять раз в день и постится во время Рамадана.

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы

Сборники

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Другие песни в чартах

Примечания

Комментарии

Источники 

Гангста-рэперы
Рэперы из Мемфиса (Теннесси)
Исполнители южного хип-хопа
Рэперы США XXI века
Музыканты США XXI века
Исполнители Interscope Records
Moneybagg Yo